

Geografia 
 Saints – comune di Senna e Marna (Francia)
 Saints – comune della Yonne (Francia)

Musica 
 The Saints – gruppo musicale rock australiano
 Saints – singolo dei The Breeders del 1994, dall'album Last Splash
 Saints – album di Marc Ribot del 2001

Sport 
 New Orleans Saints – squadra di football americano di New Orleans (Stati Uniti)
 Northampton Saints – squadra di rugby di Northampton (Regno Unito)
 Saints Padova – squadra di football americano di Padova (Italia)

Altro 
 Cavalieri di Atena (Athena no Saints) – personaggi de I Cavalieri dello zodiaco